Климук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Климук, Денис (род. 1982) — белорусский артист балета.
 Климук, Пётр Ильич  (род. 1942) — советский космонавт, генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза (1973, 1975).